Lien může být:
 slezina latinsky
 Lien (ostrov) – ostrov v čínské provincii Ťiang-su
 Jennifer Lienová, americká herečka